John Laliberte (né le  à Saco, dans l'État du Maine aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle avec les Titans de Trenton dans l'ECHL en 2006-2007. Il a été repêché plus tôt par les Canucks de Vancouver lors du repêchage de 2002 de la Ligue nationale de hockey. Il joue deux saisons dans la Ligue américaine de hockey avant d'aller jouer en Europe.

À sa première saison européenne, il remporte le championnat au Danemark. Il signe ensuite avec le EHC Wolfsburg Grizzly Adams en Allemagne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Terriers de Boston ||NCAA ||26 ||5 ||6 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Terriers de Boston ||NCAA ||35 ||5 ||11 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Terriers de Boston ||NCAA ||40 ||12 ||18 ||30 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Terriers de Boston ||NCAA ||33 ||11 ||21 ||32 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Titans de Trenton ||ECHL ||30 ||14 ||13 ||27 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Sharks de Worcester ||LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Admirals de Milwaukee ||LAH ||27 ||3 ||7 ||10 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||29 ||15 ||13 ||28 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||43 ||4 ||10 ||14 ||25 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2008-2009 ||Odense Ishockey Klub ||AL-Bank ligaen ||44 ||29 ||28 ||57 ||50 ||11 ||8 ||7 ||15 ||8
|-
|2009-2010 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL ||56 ||28 ||29 ||57 ||22 ||7 ||4 ||3 ||7 ||8
|-
|2010-2011 ||EHC Wolfsburg Grizzly Adams ||DEL ||48 ||21 ||27 ||48 ||69 ||9 ||5 ||6 ||11 ||12
|-
|2011-2012 || EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL || 52|| 17|| 31|| 48|| 34|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || ERC Ingolstadt || DEL || 48|| 19|| 20|| 39|| 36|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2013-2014 || ERC Ingolstadt || DEL || 49|| 22|| 19|| 41|| 53|| 21|| 7|| 8|| 15|| 14
|-
| 2014-2015 || ERC Ingolstadt|| DEL ||40 ||22 ||8 || 30||60 ||18||6 || 5|| 11||14
|-
| 2015-2016 || ERC Ingolstadt|| DEL ||46 ||16 ||26 || 42||63 ||2||1 || 0|| 1||0
|-
| 2016-2017 || ERC Ingolstadt|| DEL ||24 || 13 || 15 || 28 ||18 ||2||1 || 1|| 2||2
|-
| 2017-2018 || ERC Ingolstadt|| DEL ||52 ||13 ||17 || 30||48 ||5||2 || 5|| 7||2

Trophées et honneurs personnels 
Hockey East
2006 : remporte le championnat de la ligue
AL-Bank ligaen
2009 : remporte le championnat de l'AL-Bank ligaen

Notes et références 

Naissance en août 1983
Naissance à Saco (Maine)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Titans de Trenton
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du Odense IK